Il doppio del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bernardo Martínez e Marco Osorio che hanno battuto in finale Ramón Delgado e Martín García 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Tamer El Sawy /  Gabriel Trifu (semifinali)
 Nelson Aerts /  André Sá (quarti di finale)

 Diego del Río /  Juan-Ignacio Garat (primo turno)
 Eduardo Medica /  Mariano Puerta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 1997